GBZ se puede referir a:

 La abreviatura en matrículas de Gibraltar que es un territorio de ultramar británico 

Gibraltar